Ildiz  ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Ildiz (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Muhammed Ildiz (* 1991), österreichischer Fußballspieler